Людвиг Георг Карл Пфайффер ( или , или , 4 июля 1805 — 2 октября 1877) — немецкий ботаник, зоолог, малаколог, врач, хирург, профессор патологии.

Биография 
Людвиг Георг Карл Пфайффер родился в Касселе 4 июля 1805 года.

Он получил образование в Касселе. В 1828 году Пфайффер стал профессором патологии. Он служил главным хирургом в Кракове во время польского восстания 1831 года. В 1837 году была опубликована его работа Enumeratio diagnostica cactearum hucusque cognitarum.

Пфайффер путешествовал по Европе в интересах науки. В 1839 году он получил от баварского правительства миссию изучить естествознание Вест-Индии. На протяжении более двух лет Людвиг Георг Карл Пфайффер оставался на Кубе, а затем посетил большинство островов Вест-Индии. Он внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.

Людвиг Георг Карл Пфайффер умер в Касселе 2 октября 1877 года.

Научная деятельность 
Людвиг Георг Карл Пфайффер специализировался на Мохообразных и на семенных растениях.

Научные работы 
 Enumeratio diagnostica cactearum hucusque cognitarum. 1837.
 Beschreibung und Synonymik der in deutschen Gärten lebend vorkommenden Cacteen: nebst einer Uebersicht der grösseren Sammlungen und einem Anhange über die Kultur der Cactuspflanzen. Berlin 1837.
  Kritisches Register zu Martini und Chemnitz’s Systematischem Konchylien-Kabinet. Kassel 1840.
 Abbildung und Beschreibung blühender Cacteen. Kassel 1843—1850 — mit Christoph Friedrich Otto.
 Symbola ad Historiam Heliceorum. Kassel 1841—1846, 3 Bände.
 Uebersicht der bisher in Kurhessen beobachteten wildwachsenden und eingebürgerten Pflanzen. Kassel 1844.
 Flora von Niederhessen und Münden. Beschreibung aller im Gebiete wildwachsenden und im Grossen angebauten Pflanzen. Kassel 1847—1855.
 Monographia Heliceorum viventium sistens descriptiones systematicas et criticas omnium hujus familiae generum et specierum hodie cognitarum. Leipzig 1848—1877, Band 1—8 (die Landschnecken betreffenden Abteilungen von Philippis).
 Abbildungen und beschreibungen neuer oder wenig gekannter conchylien, unter mithülfe mehrerer deutscher conchyliologen. Kassel 1845—1851, 3 Bände — herausgegeben von Rudolf Amandus Philippi.
 Monographia Pneumonopomorum viventium, accedente fossilium enumeratione. Supplementum tertium. Monographiae Auriculaceorum. Kassel 1852—1876, 3 Bände und 3 Anhänge.
 Novitates conchologicae. Series prima. Mollusca extramarina. Beschreibung und Abbildung, neuer oder kritischer Land-und Süsswasser-Mollusken. Kassel 1854—1879 — совместно с Оскаром Бёттгером.
 Monographia Auriculaceorum viventium: sistens descriptiones systematicas et criticas omnium hujus familiae generum et specierum hodie cognitarum, nec non fossilium enumeratione: accedente proserpinaceorum nec non generis truncatellae historia. Kassel 1856.
 Monographia Pneumonopomorum viventium. Sistens descriptiones systematicas et criticas omnium hujus ordinis generum et specierum hodie cognitarum, accedente fossilium enumeratione. Kassel 1856.
 Synonymia botanica locupletissima generum, sectionum vel subgenerum ad finem anni 1858 promulgatorum. In forma conspectus systematici totius regni vegetabilis schemati Endlicheriano adaptati. Kassel 1870.
 Nomenclator botanicus. Nominum ad finem anni 1858 publici juris factorum, classes, ordines, tribus, familias, divisiones, genera, subgenera vel sectiones designantium enumeratio alphabetica. Adjectis auctoribus, temporibus, locis systematicis apud varios, notis literaris atque etymologicis et synonymis. Kassel 1871—1875, 2 Bände.
 Nomenclator heliceorum viventium quo continetur nomina omnium hujus familiae generum et specierum hodie cognitarum disposita ex affinitate naturali Kassel 1879—1881.
 Als Kasseler Arzt im Polnischen Freiheitskampf 1831: ein Tagebuch. Hofgeismar 2000.

Почести 
В его честь был назван род растений Pfeiffera и род растений Pfeifferago.

Примечания

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Ludwig Georg Karl Pfeiffer
 Ludwig Georg Pfeiffer
 Allgemeine deutsche Biographie & Neue deutsche Biographie (Digitale Register)

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Зоологи Германии
Медики по алфавиту
Медики Германии